Un air de famille (film) - Franse film, verfilming van onderstaand toneelstuk
 Un air de famille (toneelstuk) - Frans toneelstuk